Ezzo, auch Etzo, Ezo, Hetzo, Hezzo oder Hezo, ist die mittelalterliche Abkürzung verschiedener Vornamen, die mit E- bzw. He- beginnen. Die Verkleinerungsform dazu lautet entsprechend Ezzilo (Essilo, Etzilo, Ezilo, Hessilo, Hezzilo, Hetzilo, Hezilo). Nachweisbar ist dabei die Verkleinerung aus den Vornamen Ehrenfried, Ehrenfeld, Hermann und Heinrich.

Historische Namensträger sind:
 Ezzo bzw. Ehrenfeld/Erenfried, Graf im Bonngau und Keldachgau († vor 10. Juli 963), Sohn von Eberhard im Bonngau und Enkel Ehrenfrieds I. Verheiratet mit einer Richwara hatte er einen
 Sohn namens Hermann (um 929–996), Graf im Bonngau und Pfalzgraf von Lothringen, mit dem Beinamen „der Kleine“ (Pusillus). Dieser wiederum ist der Vater von:
 Hezelin, auch Hezelo (Heinrich, verheiratet mit einer Tochter Konrads von Kärnten), war Vogt von Kornelimünster.
 Ezzo, Graf im Zülpichgau (* um 955 im Rheinland; † 5. Dezember 1034), Pfalzgraf von Lothringen. Zu ihm und seinen Nachfahren siehe Ezzonen.
 Ein angeblicher Bruder von diesem Ezzo, Graf Hermann im Zulpichgau, dagegen wird oft als Hezzelin wiedergegeben.

 Hezilo oder Ezzilo, Graf von Schweinfurt († 1017), Nordgaugraf und -markgraf, hieß eigentlich und nachweisbar Heinrich und war der älteste Sohn des Grafen Berthold I. von Schweinfurt und der Eilika von Walbeck.
 Ezzo († 1075), Abt von Saalfeld
 Ezzo († um 1100), mittelhochdeutscher religiöser Dichter zu Bamberg
 Ezelin I., Reichsgraf von Ortenburg-Altortenburg († 17. Mai 1446)

Männlicher Vorname